Dobiesław Kurozwęcki (zm. 1397) – między innymi regent Królestwa Polskiego, 
 Dobiesław Kurozwęcki (zm. po 1433) – między innymi podstarości krakowski,
 Dobiesław Kurozwęcki (zm. między 1494 a 1496) – między innymi wojewoda lubelski.